Гедуко́:

 Гедуко — река в Кабардино-Балкарии.
 Гедуко — горячий источник в Баксанском районе Кабардино-Балкарии. 
 Гедуко — республиканский государственный заказник в Кабардино-Балкарии. 
 Гедуко — упразднённый населённый пункт в Кабардино-Балкарии.